Andreas Seppi era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Matthias Bachinger.

In finale Daniel Masur ha sconfitto Matthias Bachinger con il punteggio di 6-3, 6(8)-7, 7-5.

Teste di serie 

  Lucas Pouille (secondo turno)
  Yannick Hanfmann (primo turno)
  Andreas Seppi (secondo turno)
  Yūichi Sugita (primo turno)

  Yasutaka Uchiyama (primo turno)
  Il'ja Ivaška (primo turno)
  Grégoire Barrère (quarti di finale)
  Benjamin Bonzi (semifinale)

Qualificati 

  Matthias Bachinger (finale)
  Jonáš Forejtek (secondo turno)

  Daniel Masur (campione)
  Akira Santillan (primo turno)

Wildcard 

  Flavio Cobolli (primo turno)
  Matteo Gigante (primo turno)

  Stefano Napolitano (primo turno)

Lucky loser 

  Nicola Kuhn (primo turno)
  Jack Sock (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Biella Challenger Indoor IV 2021